Scholtissek ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Scholtissek (* 1929), deutscher Biochemiker und Virologe
 Herbert Scholtissek (1900–1979), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Klaus Scholtissek (* 1962), deutscher Neutestamentler, Universität Jena
 Stephan Scholtissek (* 1959), deutscher Autor im Bereich Wirtschaftswissenschaft
 Tino Scholtissek (* 1968), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Scholtyssek
 Scholtysek
 Scholtyseck